Dubai Tennis Championships 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen DecoTurf II i Aviation Club Tennis Centre i Dubai, Forenede Arabiske Emirater i perioden 7. - 20. marts 2021. Det var den 29. udgave af Dubai Tennis Championships, der på grund af et navnesponsorat fra Dubai Duty Free afvikledes under navnet Dubai Duty Free Tennis Championships. Turneringen foregik over to uger, hvor kvindernes rækker, der var en del af WTA Tour 2021 i kategorien WTA 500, blev spillet i den første uge, efterfulgt af mændenes rækker, der indgik i ATP Tour 2021 i kategorien ATP Tour 500, i den anden uge.

Herresingletitlen blev vundet af Aslan Karatsev, som vandt sin første titel på ATP Tour, og han var den anden wildcard-modtager, der vandt herresingletitlen i turneringens historie. I finalen besejrede han Lloyd Harris, der var en første kvalifikant i finalen i tennisturneringen i Dubai.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Dubai Tennis Championships 2021 androg $ 3.733.295, hvilket var en stigning på ___ % i forhold til den foregående turnering i 2020. Præmierne til mændenes rækker androg $ 1.897.805, mens kvindernes præmier udgjorde $ 1.835.490.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 46 spillere, der var fordelt på:
 34 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. . januar 2021 (seks uger før turneringens start).
 fire spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 seks spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 to lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . januar 2021 (seks uger før turneringens start).
 tre spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 otte spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 tre lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 12 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 et par, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen som lucky losere (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen, som gik til Lorenzo Sonego og Andrea Vavassori. De tabende finalister, Marcelo Arévalo og Matwé Middelkoop, fik også en plads i hovedturneringen som lucky losere, eftersom der indløb et afbud fra et af de direkte kvalificerede par.

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 26 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Dubai Tennis Championships 
 ATP Tour - Dubai Tennis Championships 2021 
 WTA Tour - Dubai Tennis Championships 2021

Noter 

2021
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021